Крейндлин — еврейская матронимическая фамилия.

 Крейдлин, Григорий Ефимович (род. 1946) — лингвист.
 Крейндлин, Лев Наумович — инженер-строитель, учёный в области строительных материалов и технологий.
 Крейндлин, Михаил Леонидович (род. 1970) — эколог, руководитель одной из программ «Гринпис» в России.
 Крейндлин, Юлий Зусманович (литературный псевдоним Крелин; 1929—2006) — хирург и писатель.

 Крейндлина, Елена Леонидовна (род. 1962) — генеральный директор театра «Гешер».